Cardigan puede hacer referencia a:

 Cardigan (Gales), un pueblo del Reino Unido.
 Lord Cardigan, un conde británico que comandó la Carga de la Brigada Ligera durante la guerra de Crimea.
 Cardigan, canción de Taylor Swift.